Alter katholischer Friedhof heißen:

 Alter Katholischer Friedhof (Dresden)
 Alter Katholischer Friedhof Köln-Mülheim
 Alter Katholischer Friedhof Sonnborn, siehe Wuppertaler Friedhöfe